Der Name Marly bezeichnet:
Gemeinden in der Schweiz
 Marly FR im Kanton Freiburg

Gemeinden in Frankreich
 Marly (Moselle) im Département Moselle
 Marly (Nord) im Département Nord
 Marly-Gomont im Département Aisne
 Marly-la-Ville im Département Val-d'Oise	
 Marly-le-Roi im Département Yvelines
 Marly-sous-Issy im Département Saône-et-Loire
 Marly-sur-Arroux im Département Saône-et-Loire
 Le Port-Marly im Département Yvelines 
 Mareil-Marly im Département Yvelines  

Wahlkreis in Frankreich:
 Kanton Marly-le-Roi im Département Yvelines

Schlösser
 Schloss Marly-le-Roi von Ludwig XIV.
und die nach diesem Vorbild benannten
 Gut Marly (auch: Marli) bei Lübeck; siehe Drägerpark
 Schloss Marly im Schlosspark von Peterhof bei St. Petersburg, siehe Schloss Peterhof
 Marlygarten des Schlosses Sanssouci in Potsdam
 Herrenhaus Marly (Strelitz), später ein Stadtgut von Strelitz

Personen
 Anna Marly (1917–2006), französische Sängerin und Songschreiberin
 Jochen Marly (* 1960), deutscher Professor der Rechtswissenschaften an der Technischen Universität Darmstadt

Siehe auch:
 Maschine von Marly – zwei Pumpwerke zum Antrieb der Wasserspiele im Park von Schloss Versailles
 Marley